Санта-Сесилия-дель-Алькор () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 20 км². Население — 142 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 13 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Паленсии